Cheyrou es un apellido francés que puede estar haciendo referencia a:

 Benoît Cheyrou, futbolista francés.
 Bruno Cheyrou, futbolista francés.